Opilioacaridae är en familj av spindeldjur. Opilioacaridae ingår i ordningen Opilioacarida, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Opilioacaridae 25 arter. 

Opilioacaridae är enda familjen i ordningen Opilioacarida. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur